Altar může být:

 Altar (nakladatelství) – české fantasy nakladatelství, autor hry na hrdiny Dračí doupě
 Altar (nizozemská hudební skupina) – nizozemská hudební skupina
 Altar (rumunská hudební skupina) – rumunská hudební skupina
 Altar (album) – album skupiny The Gift

Podobné názvy 
 Altair
 Alter
 Altyr
 Altaria nebo Altare – oltář